«Ле́звие» () — фильм о боевых искусствах, снятый в Гонконге в 1995 году режиссёром Цуй Харком. Этот фильм известен своим необычным стилем, который включает драматические крупные планы, мельтешение камеры во время боёв и мрачные цвета картинки. «Лезвие» — римейк фильма 1967 года «Человек меча». Фильм занимает одно из мест в рейтинге лучших фильмов с 1992 года по мнению Квентина Тарантино.

Сюжет 
Дин Он (Винсент Чжао) — лишившийся родителей рабочий на фабрике по производству мечей «Литейный завод Sharp». Вместе с ним работают и многие другие, включая Железную Голову (Мозес Чхань). Старый мастер, друг покойного отца Она, управляет фабрикой, а его дочь «влюблена» одновременно и в Она, и в Железную голову. Однажды, доставляя мечи, Он и Железная голова замечают монаха, отражающего нападение группы головорезов, которые затем заманивают его в засаду и убивают. Железная голова, разъярённый, вопит название фабрики, клянётся отомстить, а бандиты лишь насмехаются над ним. В тот же день Он узнаёт, что его отец умер, спасая своего господина от Фэй Луна (Сюн Синьсинь), печально известного татуированного убийцы, который по слухам, умеет летать. Движимый желанием отомстить, Он берёт сломанный меч своего отца и уходит. Лин идёт вслед за ним, но на неё нападает местная банда головорезов. Он спасает её, но теряет правую руку, а заканчивается всё тем, что Он падает со скалы.

Позже его находит и лечит бедная девушка, которую он называет Блэкки. Считая себя теперь бесполезным, он оставляет свои надежды на месть, закапывает меч своего отца и пытается жить обычной жизнью. Тем временем, Лин и Железная голова ищут Она. Лин рассказывает, что она разочаровалась в людях и в своих идеалах. Это разочарование становится особенно горьким после того, как Железная голова «спасает» проститутку, а затем обманывает её.

Тем временем, Он работает в ресторане и терпит постоянные насмешки (его называют «калекой»), что его очень расстраивает. Он также отыскивает сильно татуированного человека, в котором признаёт убийцу своего отца, но не способен ничего предпринять, из-за чего расстраивается ещё больше. Плюс ко всем его проблемам, на дом, в котором он живёт, нападают бандиты и сжигают его. Позже, пытаясь найти еду в руинах сгоревшего дома, Блэкки обнаруживает руководство по кунг-фу, которое спрятали её родители. Он очень взволнован, пытается изучить приёмы, описанные в этой книге, а также выкапывает сломанный меч своего отца. Из-за ранений и неполноты книги, его усилия оказываются сначала бесполезными, но взбешённый этим, Он внезапно начинает прогрессировать, развивая сокрушительную технику вращения, позволяющую ему компенсировать ранения и сломанное оружие.

Съемочная группа 
 Цуй Харк — режиссёр / исполнительный продюсер / сценарист / монтажёр
 Рэймонд Чоу — продюсер
 Коан Хуи — сценарист / первый ассистент режиссёра
 Со Маньсин — сценарист
 Рэймонд Вон — автор музыки
 У Ваилап — автор музыки
 Ю Саилунь — монтажёр
 Уильям Чхан — художник-постановщик / художник по костюмам
 Билл Луи — художник-постановщик
 Яу Ваимин — художник-постановщик
 Лён Ликчхи — звук
 Кхён Кхуокмань — оператор
 Гэм Син — оператор

В ролях

Реакция на фильм

Критика 
«Лезвие» Цуй Харка является великолепным примером превращения обычной истории во что-то стоящее и необыкновенное.

 Дерек Илли из «Variety» определяет жанр фильма как «Танец с саблями».

Все эмоции — ненависть, жажда, юная романтическая фантазия, скрытый гомосексуализм — доведены до крайностей, создавая комическую книжную атмосферу, где можно найти немного следов дешёвых сантиментов (за исключением нелепого традиционного финала).

 Издание «Time Out» гласит: «Картина столь же изобилует непрерывными ляпами и другими признаками поспешности, сколь и большинство современных фильмов Цуй Харка».

Харк завершает фильм на неожиданной, гуманной ноте о жизни и любви — его кинематографический гений становится почти осязаем.

Номинации на награды 
 1996 — Hong Kong Film Awards — Лучший постановщик боёв (Юань Пун, Ман Хой, Тхун Вей)
 1996 — Hong Kong Film Awards — Лучшие костюмы и грим (Уильям Чхан)

Премьеры 
 21 декабря 1995 — Гонконг
 30 декабря 1995 — Южная Корея
 20 декабря 1996 — Германия
 16 июля 1997 — Франция
 1 августа 2000 — Финляндия (Премьера на телевидении)
 17 апреля 2006 — Гонконг (Международный кинофестиваль)

Названия в других странах 
 Dao — Гонконг (оригинальное название)
 The Blade — Франция / Гонконг (англоязычное название) / США
 A kard Útja — Венгрия
 Do — Гонконг (название на кантонском диалекте)
 Espada de Sangue — Португалия
 Svärdet — Швеция
 The Blade - A Lenda — Бразилия
 The Blade - Das zerbrochene Schwert — Германия (телевизионное название)

Релизы на DVD 
 «Blade» (17 апреля 2000, MIA) — кантонская звуковая дорожка; английские субтитры; интерактивное меню; трейлер.
 «Blade» (19 февраля 2007, Speedy)

Похожие работы 
 Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000, Энг Ли)
 Виртуоз (1990, Чэн Сяодун)

Примечания

Ссылки 
  
  
 Варианты названий и описание фильма, трейлер на сайте «азия фильм»
 Рецензия Джона Снэддена
 Бэй Логан о фильме

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-боевики 1995 года
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Цуй Харка
Фильмы на кантонском языке
Фильмы-ремейки
Фильмы о боевых искусствах